Blues Funeral — седьмой сольный альбом американского рок-музыканта Марка Ланегана, изданный в 2012 году. Название переводится как «Похоронный блюз» и является своеобразным кратким описанием стиля альбома.

История создания 
После выхода альбома Bubblegum Ланеган на долгое время оставил сольную карьеру, сосредоточившись на сторонних проектах. Среди этих проектов особо стоит отметить сотрудничество с Изобель Кэмпбелл, вылившееся в три полноценных студийных альбома. Как раз во время гастролей в поддержку третьего альбома Hawk Марк принялся сочинять песни для своей новой самостоятельной работы.

Запись альбома стартовала в начале 2011 года, к ней Ланеган привлёк своих коллег: Грега Дулли, Алена Йоханнеса и Джека Айронса. Звучание альбома схоже с Bubblegum, но при этом демонстрирует значительное развитие. В интервью журналу The Quietus музыкант сказал, что в новом альбоме он использует гораздо больше элементов различной музыки, чем в предыдущих, так что этот альбом — нечто большее, чем записи, сделанные раньше. Среди прочих, Марк отметил влияния альбомов: Miami группы The Gun Club, Closer Joy Division и Country Life Roxy Music.

Отзывы критиков 
Первый сингл с Blues Funeral — «The Gravedigger’s Song» вышел в конце 2011 года, а около месяца спустя вышел и весь альбом. Он получил множество положительных отзывов от профессиональных критиков. Кит Кэмерон из Mojo оценил альбом на 5 звёзд из 5 возможных и назвал его «мгновенной классикой». Том Хьюз из The Guardian описал альбом как «мрачный, блюзовый рок» и отметил «замечательный, гравийный голос Ланегана». Энди Гилл из The Independent заявил, что Blues Funeral «может похвастаться редкой согласованностью между лирическими темами и музыкальными взываниями» и также дал альбома полные 5 звёзд. На сайте Metacritic альбом имеет 75 баллов из 100, отмечая «в целом положительные отзывы».

Список композиций

Участники записи 
 Марк Ланеган — вокал
 Ален Йоханнес — гитара, бас-гитара, клавишные, ударные, бэк-вокал
 Джек Айронс — ударные
 Альдо Страйф — клавишные, гитара
 Дэвид Россэр — гитара
 Дюк Гарвуд — гитара
 Дэвид Катчинг — гитара
 Мартин ЛеНобль — бас-гитара
 Гости
 Крис Госс — гитара, бэк-вокал
 Грег Дулли — бэк-вокал
 Джош Хомме — гитара
 Шелли Брайн — бэк-вокал

Места в чартах

Примечания

Ссылки 
 Discogs
 Рецензия BBC

Альбомы 2012 года
Альбомы Марка Ланегана